Bruynzeel Suriname Houtmaatschappij, een Surinaams houtbedrijf
Bruynzeel (bedrijf), een Nederlandse (keuken)producent
Bruynzeel-Sakura, een fabrikant van schrijf-, kleur- en tekenproducten
Cornelis Bruynzeel Sr., directeur van de N.V. C. Bruynzeel en Zonen in Rotterdam
Cornelis Bruynzeel Jr. (1900-1980), directeur van de N.V. Hollandsche Deurenfabriek C. Bruynzeel en Zoon in Zaandam
Willem Bruynzeel (1901-1978), directeur van N.V. Bruynzeel's Vloerenfabriek N.V. etc. te Zaandam